Table des caractères Unicode U+10400 à U+1044F.

Déséret 
Symboles utilisés pour l'écriture de l’alphabet déséret.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Déséret, table sur le site Unicode.
   Deseret, table sur le site Unicode.

01040